Lisa Robertson (née en 1961), rameuse canadienne
 (née en 1961), poète canadienne
 (née en 1992), footballeuse écossaise